Cecilia av Sverige kan syfta på följande tre svenska kungligheter:

Cecilia Johansdotter (1100-talet), historiskt ej belagd hustru till kung Knut Eriksson.
Cecilia Vasa (1540-1627), prinsessa, dotter till kung Gustav I, gift furstinna av Baden.
Cecilia av Sverige (1807-1844), prinsessa, dotter till kung Gustav IV Adolf, gift storhertiginna av Oldenburg.